Nisshin pode-se referir a:

Nisshin, cidade da província de Aichi no Japão.
Nisshin, a transliteração segundo o  sistema Hepburn, de Nissin, uma empresa japonesa que produz massa japonesa Ramen.

Desambiguação